Вільгельм Пфеффер (; 9 березня 1845, Гребенштайн — 31 січня 1920, Лейпциг) — німецький хімік, ботанік.
 Антон Пфеффер (;  17 серпня 1965, Ліліенфельд) — австрійський футболіст.
 Карл Пфеффер-Вільденбрух (; 12 червня 1888, Рюдерсдорф-Калькберге — 29 січня 1971, Білефельд) — німецький офіцер Ваффен-СС.